Дре́йпер () — англомовне прізвище французького походження, похідне від назви професії («дрейпером» називали купця по тканинах чи сушених продуктах).

Відомі носії:
 Генрі Дрейпер, іноді Дрепер (; 1837—1882) — американський астроном.
 Гел Дрейпер (, уроджений Гарольд Дубинський; 1914—1990) — американський соціаліст і письменник.
 Джон Дрейпер:
 Джон Вільям Дрейпер (; 1811—1882) — американський науковець, філософ, медик, хімік, історик і фотограф.
 Джон Дрейпер (;  1943) — один з найперших хакерів в історії комп'ютерного світу.
  (; 1835–1885) — американський хімік, син Джона Вільяма Дрейпера та брат Генрі Дрейпера.
 Кріс Дрейпер (; 1978) — британський яхтсмен, олімпійський медаліст (2004).
 Рей Дрейпер (; 1940—1982) — американський джазовий музикант.
 Теодор Дрейпер (; 1912—2006) — американський письменник, автор книг з історії та політики.
 Фой Дрейпер (; 1913—1943) — американський легкоатлет, спринтер, олімпійський чемпіон (1936).
 Чарлз Старк Дрейпер (; 1901—1987) — американський науковець та інженер.